Sveriges herrlandskamper i ishockey under 1960-talet omfattade bland annat tre olympiska spel och sju världsmästerskap. Det svenska landslaget kom på en femteplats i OS i Squaw Valley 1960, tog silver i OS i Innsbruck 1964 och kom på en fjärdeplats i OS i Grenoble 1968.

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Källor

Fotnoter

1960-talet
1960-talets sportår